Aouar peut désigner :

Patronyme 

 Houssem Aouar (né en 1998), footballeur franco-algérien.

Toponymes 

 , ravine algérienne ;
 , désert malien ;
 , montagne libanaise ;
 , oued mauritanien ;
 , oued algérien.

Voir aussi